Lusi peut désigner :
 le lusi, une langue océanienne parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Lusi, une cité de la Grèce antique située en Arcadie ;
 le volcan de boue de Sidoarjo, aussi appelé Lusi, un volcan de boue d'Indonésie.